Stora schismen kan syfta på 

 Östliga schismen – beteckningen på de händelser som separerade den östliga ortodoxin från den västliga katolicismen år 1054
 Västliga schismen – occidentala schismen, stora schismen eller påveschismen, är beteckningen på tiden mellan 1378 och 1417